Канзас-Сити-Пауэр-энд-Лайт-билдинг (или Пауэр-энд-Лайт-билдинг; ) — офисный небоскрёб, расположенный по адресу Западная 14-я улица, 106, Канзас-Сити, Миссури, США. Построен в стиле ар-деко<ref>Kansas City Power and Light Building на сайте archinform.net</ref>. Высота — 147 метров, 34 этажа. По состоянию на 2015 год является .

 Описание 
Небоскрёб часто сокращённо называют KCP&L Building и Power and Light Building. Вершину здания венчает надстройка высотой почти 30 метров — ночью она подсвечивается красным, белым, зелёным и янтарным цветами. На 32 этаже небоскрёба расположены небольшие смотровые балконы. Из-за особенностей рельефа основание восточной стены на 3 с лишним метра ниже основания северной стены. Западная стена здания не имеет ни одного окна, так как с этой стороны планировалось возведение небоскрёба-близнеца, но его строительству помешала Великая депрессия.

В прошлом небоскрёб был обладателем нескольких высотных рекордов:
 Самое высокое здание западнее Миссисипи — с 1931 по 1942 год. Предшественник — , преемник — .
 Самое высокое здание штата — с 1931 по 1976 год. Предшественник — , преемник — .
 Самое высокое здание города — с 1931 по 1980 год. Предшественник — , преемник — .

Основные параметры
 Строительство — с 1930 по 1931 год
 Высота — 146,6 метров
 Полезная площадь — 21 526 м²
 Этажность — 34 + 2 подземных
 Лифтов — 7
 Архитектор —  История 
Строительство небоскрёба началось в 1930 году и было закончено уже через год. В 1965 году Канзас-Сити-Пауэр-энд-Лайт-билдинг приобрела компания Gailoyd Enterprises Corporation. В 1991 или 1992 году главный арендатор здания, , покинул его, избрав своей штаб-квартирой другой небоскрёб. После этого отток арендаторов продолжился, и в сентябре 2014 года здание покинул последний из них — архитектурно-дизайнерская компания ''. Сразу после этого начал обсуждаться вопрос о преобразовании Канзас-Сити-Пауэр-энд-Лайт-билдинг в жилое здание на 215 квартир с четырёхуровневой парковкой.

В январе 2002 года небоскрёб был внесён в Национальный реестр исторических мест США.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Kansas City Power and Light Building на сайте structurae.net
 Kansas City Power and Light Building на сайте skyscrapercenter.com

Небоскрёбы высотой от 100 до 149 метров
Небоскрёбы Канзас-Сити (Миссури)
Появились в 1931 году в США
Архитектура ар-деко в США
Объекты Национального реестра исторических мест в Миссури